ZRH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Zurigo-Kloten, Zurigo, Svizzera